So What (Miles Davis) - muziekstuk van Miles Davis
 So What (Pink) - single van Pink
 So What! - poppodium in Gouda
 So what (Lake) - single van Lake